Immanuel Presbyterian Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Immanuel Presbyterian Church (Albuquerque, New Mexico), NRHP-ID 11000032
 Immanuel Presbyterian Church (Milwaukee, Wisconsin), NRHP-ID 74000104